Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2002/03 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2002/03 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. ZZICT Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 23, während die Leidensche SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 169 Spieler zum Einsatz, von denen 45 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 9 Partien Bruno Carlier (VastNed Rotterdam), 7 Punkte aus 8 Partien erzielte Marinus Kuijf (ZZICT Breda). Jeweils 6,5 Punkte aus 9 Partien betrug die Ausbeute von Gerhard Schebler (ING/ESGOO), Daniël Stellwagen (Hilversums SG), Sipke Ernst (BIS Beamer Team) und Martin Martens (ZZICT Breda).
Mit Michail Gurewitsch, Jan Gustafsson, Theo Hommeles, Henk Verstappen (alle ZZICT Breda), Ljubomir Ljubojević, Yona Kosashvili, Zsófia Polgár, Kees Nagtegaal (alle Hilversums SG), Robert Ris (SV Zukertort Amstelveen), Stéphane Hautot (VastNed Rotterdam), Holger Lehmann, Alfonso Romero Holmes (beide BIS Beamer Team) und Tea Bosboom-Lanchava (SC Groningen) erreichten 13 Spieler 100 %. Von diesen wurde Gurewitsch dreimal eingesetzt, Gustafsson und Ljubojević je zweimal, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war für Utrecht spielende Hans Bouwmeester (* 1929), jüngster Spieler der bei ING/ESGOO spielende Wouter Spoelman (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2002), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2002; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, ESP = Spanien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZZICT/De Variant Breda

Hilversums Schaakgenootschap

SV Zukertort Amstelveen

ING/ESGOO

Leidsch Schaakgenootschap

VastNed Rotterdam

BIS Beamer Team

SMB Nijmegen

Schaakclub Groningen

Utrecht

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003